Wyniki Grand Prix Brazylii, osiemnastej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2006.

Lista startowa

Wyniki

Sesje treningowe

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacje po wyścigu

Kierowców

Konstruktorów

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"|6
| Felipe Massa
|1-24, 27-71
|align="center"|69
|-
|align="center"|1
| Fernando Alonso
|25-26
|align="center"|2
|}

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Brazylia
2006
2006 w Brazylii